Олександр Хаванов (,  30 січня 1972, Москва) — російський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Росії.

Після завершення кар'єри хокеїста працює журналістом на КХЛ-ТВ та Матч-ТВ.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1989 року.

1999 року був обраний на драфті НХЛ під 232-м загальним номером командою «Сент-Луїс Блюз». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд СКА (Санкт-Петербург), ГПК, «Сєвєрсталь», «Динамо» (Москва), «Сент-Луїс Блюз», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Давос».

Виступав за збірну Росії, на головних турнірах світового хокею провів 18 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Росії в складі «Динамо» (Москва) — 2000.
 Володар Кубка Шпенглера в складі «Давос» — 2006.
 Чемпіон Швейцарії в складі «Давос» — 2007.

Статистика

Клубна

Збірна

Посилання 
 

російські хокеїсти
Гравці збірної Росії з хокею
Хокеїсти СКА (Санкт-Петербург)
Хокеїсти ГПК
Хокеїсти «Сєвєрсталі»
Хокеїсти «Динамо» (Москва)
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Давоса»
Задрафтовані «Сент-Луїс Блюз»
Уродженці Москви